Kaloyanovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Kalojanovo, kommun, Plovdiv, 
 Kalojanovo (ort), Plovdiv, Obsjtina Kalojanovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar